Ericydnus är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1832. Ericydnus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Ericydnus